Pouel Christian Kern (9. juni 1908 i København – 17. februar 1993) var en dansk skuespiller.

Han blev student i 1928 og gik på Det kongelige Teaters elevskole 1929-1931, hvorefter han blev ansat på Det kongelige Teater, som han var trofast mod i mere end 50 år.

Gennem de mange år fik Pouel Kern en lang række roller, men fik også mulighed for fra 1960'erne at medvirke i en række tv-spil, hvor Ka' De li' østers nok hører til de mest kendte.

Udover arbejdet på teatret og i tv fik han også indspillet en række film, ligesom han var flittigt benyttet i radioen.

Han var gift, først med skuespillerinden Helen Rigmor Signe Skjørringe og i mange år med skuespillerinden Blanche Funch.

Udvalgt filmografi

Eksterne henvisninger 
 Pouel Kern i Gyldendals Teaterleksikon
 
 

Skuespillere fra Danmark
Personer fra København